RNS steht als Abkürzung für:

 Radio Network Subsystem, Radio Network Controller (RNC), mit dem an ihm angeschlossenen Node Bs (Basisstationen)
 Radio Nordsturm, deutscher Radiosender aus Rendsburg
 RadioNetShow, Webradio, Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Reaktive Stickstoffspezies, Oxidantien, die neben den reaktiven Sauerstoffspezies oxidativen Stress verursachen und damit zur Gewebsschädigung führen
 Reason (Software), Musiksoftware der schwedischen Firma Propellerhead
 Regulatory News Service, Informationsdienst der London Stock Exchange
 Reichsnährstand, Agrar-Organisation im Nationalsozialismus
 Flughafen Rennes im französischen Département Ille-et-Vilaine nach dem IATA-Code
 Ribonukleinsäure, Nukleinsäure, die sich als Polynukleotid aus einer Kette von vielen Nukleotiden zusammensetzt. Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch wird Ribonukleinsäure mit der englischen Abkürzung RNA () benannt, oft auch im Deutschen
 , siehe Did not finish#Weitere Abkürzungen in Wertungslisten

Siehe auch:

Abkürzung